Ельчанинов — фамилия.

Ельчаниновы — дворянский род.

Известные представители 
 Ельчанинов, Александр Викторович (1881—1934) — священник Русской православной церкви, философ и богослов.
 
 Ельчанинов, Богдан Егорович (1744—1769) — полковник, герой русско-турецкой войны 1768—1774 гг., драматург. Племянник Я. В. Ельчанинова.
 Ельчанинов, Валентин Александрович (1929—2019) — советский, российский философ.
 
 Ельчанинов, Иван Николаевич (1862—1919) — русский генеалог и архивист, метеоролог.
 Ельчанинова, Мария Александровна (в браке Струве; 1925—2020) — художник-иконописец, общественный деятель.
 Ельчанинов, Матвей Максимович (1756—1816) — генерал-майор флота, герой русско-турецкой войны 1787—1892.
 Ельчанинов, Михаил Семёнович (род. 1956) — специалист в области социальной синергетики, кандидат социологических наук, доктор философских наук, доцент.
 Ельчанинов, Яков Васильевич (1710—1781) — генерал-поручик, Киевский губернатор.

См. также 
 Елчанинов